Dragičina est un toponyme qui peut désigner :
Dragičina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čitluk, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dragičina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Grude, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.